Шестой Чемпионат мира по футболу среди женщин до 20 лет прошёл в Японии в 2012 году. Изначально турнир должен был пройти во Вьетнаме, однако Вьетнам оказался не готов провести чемпионат. 3 марта 2011 ФИФА объявила страну-хозяйку — Узбекистан, Новая Зеландия также боролась за право проведения чемпионата. В марте 2011 Федерация Футбола Узбекистана направила в ФИФА на рассмотрение 6 городов для проведения Чемпионата Мира: Ташкент, Самарканд, Бухара, Карши, Мубарек, Гузар. 17 декабря на встрече Исполнительного Комитета ФИФА у Узбекистана было отозвано право проведения чемпионата. Новой страной-хозяйкой была объявлена Япония.

Участники

Города и стадионы 
Для проведения соревнований были выбраны пять стадионов.

Групповой этап 
Время везде указано местное — UTC+9.

Группа A

Группа B

Группа C 
Сборная КНДР установила рекорд турнира по самой крупной победе (9:0).

Группа D

Плей-офф

Четвертьфинал

Полуфинал

Матч за 3-е место

Финал

Бомбардиры 
7 мячей
  Ким Ун Хва
6 мячей
  Лена Лотцен
  Ёко Танака
5 мячей
  Су Гён Ким
4 мяча
  Франциска Ордега
  Ён Ха Юн
  Хён Хи Юн
  Майя Хейес

Личные призы 
 Золотой мяч:  Дженифер Марошан
 Серебряный мяч:  Ханаэ Сибата
 Бронзовый мяч:  Джулия Джонстон
 Золотая бутса:  Ким Ун Хва
 Серебряная бутса:  Ёко Танака
 Бронзовая бутса:  Лена Лотцен
 Золотая перчатка: : Лаура Бенкарт
 Приз Fair Play:

Примечания

Ссылки 
 Турнир на сайте ФИФА 
 Технический отчёт ФИФА

Чемпионаты мира по футболу среди девушек до 20 лет
2012 год в женском футболе
Международные соревнования по футболу в Японии
Чемпионаты мира в Японии
Чемпионаты мира в 2012 году
Август 2012 года
Сентябрь 2012 года
Спорт в Японии в 2012 году